Тазвелл (округ, Іллінойс)
 Тейзвелл (округ, Вірджинія)